

Presentación previa 
David Goffin fue el campeón defensor, pero decidió no participar este año.

Pablo Carreño Busta derrotó en la final a Radu Albot.

Cabezas de serie 

 ' Pablo Carreño Busta (Campeón)
  João Souza (Primera ronda)
  Lucas Pouille (Semifinales)
  Radu Albot (Finalista)

<ol start=5>
  Daniel Muñoz de la Nava ''(Primera ronda)
  Matthias Bachinger ''(Segunda ronda)
  Taro Daniel ''(Segunda ronda)
  Albert Montañés ''(Primera ronda)

Cuadro final

Cuadro superior

Cuadro inferior

Referencias 
 Cuadro principal
 Cuadro clasificatorio

Challenger de Poznań 2015